Regio Hannover (Duits: Region Hannover) is een Kommunalverband besonderer Art in de Duitse deelstaat Nedersaksen. De regio telt  inwoners () op een oppervlakte van  km².

De Region Hannover is ontstaan op 1 november 2001, toen de Kreisfreie Stadt Hannover en de Landkreis Hannover werden samengevoegd .

Steden en gemeenten 

De volgende steden en gemeenten liggen in de regio:

Hannover